Ștei se poate referi la:

 orașul Ștei (), județul Bihor
 FC Oțelul Ștei, echipă de fotbal din liga a IV-a județul Bihor
 Ștei (), Hunedoara
 Șteia (, ), Hunedoara
 Ștei-Arieșeni (), Alba

Toponime românești